Blue Spur bezeichnet zwei Gebiete in Neuseeland
 Blue Spur (Otago)
 Blue Spur (West Coast)